Футбольная федерация Македонии() — ассоциация, которая осуществляет контроль и управление футболом в Северной Македонии. Штаб-квартира расположена в Скопье. Основана в 1949 году, стала членом ФИФА и УЕФА в 1994 году. Ассоциация организовывает деятельность и осуществляет контроль над национальной сборной по футболу.

Под эгидой федерации проводятся такие соревнования: Чемпионат Северной Македонии по футболу и Кубок Северной Македонии по футболу.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольной федерации Македонии
 Страница на сайте ФИФА 
 Страница на сайте УЕФА

Северная Македония
Футбол в Северной Македонии
Организации, основанные в 1949 году